László Csatáry (1915-2013), criminel de guerre nazi hongrois ;
József Csatári (1943-2021), lutteur hongrois.